Дени́с Влади́мирович Матвие́нко (род. 23 февраля 1979 года, Днепропетровск, Украина) — украинский артист балета, Заслуженный артист Украины. Премьер Мариинского театра, художественный руководитель балета Новосибирского оперного театра (2016-2020), с 2020 педагог АРБ им. А. Я. Вагановой (классический и дуэтный танец).

Единственный в мире обладатель четырёх Гран-При международных конкурсов артистов балета. Обладатель приза Вацлава Нижинского, премии «Душа Танца» в номинации «Звезда» и звания «Человек года 2013» в номинации «Деятель искусств года». Приглашённый солист Большого театра, New National Theatrе (Токио), Ла Скала (Милан), Grand Opera (Париж), Американского театра балета (Нью-Йорк) и др.

Семья 
Денис Матвиенко — представитель 3-го поколения танцовщиков и хореографов. Дедушка и бабушка Дениса в молодости — танцовщики знаменитого ансамбля «Жок». Впоследствии дед Дениса, Клоков Георгий Павлович (1931—2010), Народный артист Украины, стал создателем и руководителем ансамбля «Дружба» (1960 по 1973), а далее — фольклорно-хореографического ансамбля «Славутич». Родители Дениса, Матвиенко Владимир Иванович и Наталия Георгиевна также были танцовщиками ансамбля «Славутич». Отец Дениса являлся главным балетмейстером Киевского Театра Эстрады (1988—1989), и главным балетмейстером Киевского государственного Мюзик-Холла (1989—1991).

Жена Анастасия Матвиенко, солистка Мариинского театра, дочь — Елизавета Матвиенко (27.01.2013).Сын - Степан Матвиенко.Сестра — Алёна Матвиенко, балетный продюсер.

Биография 
С 1989 по 1997 учился в Киевском государственном хореографическом училище в классе Валерия Парсегова.
«Валерий…растил в нас артистов, и в первую очередь — артистов думающих.»

Будучи воспитанником хореографического училища, в 17 лет Денис Матвиенко дебютировал на сцене Национальной оперы Украины в партии принца Дезире в балете «Спящая красавица». Время выпускного экзамена совпало со временем проведения IV Международного конкурса артистов балета в Люксембурге, в котором Денис планировал принять участие. И директор училища Татьяна Алексеевна Таякина пошла на беспрецедентный шаг — перенесла дату выпускного экзамена. И не ошиблась: на IV Международном конкурсе артистов балета в Люксембурге Денис получает Гран-При.

По окончании им училища, Дениса принимают солистом в труппу Национальной оперы Украины. Уже в июне 1997 года Денис Матвиенко стал премьером Национальной оперы Украины. Менее чем через год, в 1998 году, Денис Матвиенко получает Гран-При III Международного конкурса артистов балета им. Рудольфа Нуриева в Будапеште, ещё через год, в 1999 году — Золотую медаль и Приз Вацлава Нижинского на III Международном конкурсе современной и классической хореографии в Нагое (Япония).

В 2001 Денис получает приглашение от Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия), где становится ведущим солистом, и в течение одного театрального сезона исполняет ведущие партии в балетах «Дон-Кихот» и «Драгоценности», а также в премьерах балетов «Золушка» Алексея Ратманского и «Блудный Сын» Джорджа Баланчина.

С 2002 года Денис Матвиенко является приглашённым солистом в New National Theatrе (Токио, Япония) Но в 2003 году Денис возвращается в Национальную оперу Украины в качестве премьера. В 2005 Денис Матвиенко вместе с женой Анастасией Матвиенко решает принять участие в Х Московском Международном конкурсе артистов балета и хореографов и получает на конкурсе Гран-при, а Анастасия — Золотую Медаль.

Сразу же после конкурса Денис получает от руководства Большого театра в лице художественного руководителя Алексея Ратманского предложение перейти в труппу Большого театра в качестве премьера, но Денис принимает решение остаться в Киеве. И вновь создаёт прецедент, став в 2005 году первым с дореволюционных времён приглашённым премьером труппы Большого театра.

С 2007 Денис выступает в качестве «Guest principal» в таких театрах, как Teatro alla Scala (Милан, Италия) и Grand Opera (Париж, Франция) В 2007 г. по приглашению Фаруха Рузиматова, являвшегося на тот момент художественным руководителем балетной труппы Михайловского театра, Денис Матвиенко становится премьером Михайловского театра и переезжает в Санкт-Петербург. С марта 2009 года — премьер Мариинского театра.

С 2009 года Денис Матвиенко вместе с Николаем Цискаридзе, Марсело Гомесом, Иваном Васильевым, Гийомом Коте, Дэвидом Холбергом, Хосе Мануэлем Карреньо, Хоакином Де Луцем и Леонидом Сарафановым принимает участие в проекте «Короли танца».

В 2010 году премьеры Мариинского театра Денис Матвиенко и Леонид Сарафанов решают создать совместный проект. Для этого они привлекают хореографа Эдварда Клюга и композитора Милко Лазара. Премьера балета состоялась 19 июня 2010 года в Санкт-Петербурге. Балет получает множество хвалебных отзывов и опять прецедент: впервые в истории премии частный проект танцовщиков номинируется на получение самой престижной театральной премии России «Золотая маска» сразу в четырёх номинациях («Лучший спектакль», «Лучшая хореография», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль») и получает «Золотую маску» в номинации «Лучшая мужская роль».

В ноябре 2011 года Денис Матвиенко по приглашению Министра культуры Украины Кулиняка М. А. становится Художественным руководителем балетной труппы Национальной оперы Украины. В это же время создает «Фонд поддержки искусств Дениса Матвиенко».

В апреле 2012 Денис Матвиенко вводит в репертуар НОУ сразу два одноактных балета: «Класс-концерт» Асафа Мессерера (постановка Михаила Мессерера) и  Эдварда Клюга (первый в репертуаре театра балетом в стиле contemporary).

14 октября 2012 года Денис Матвиенко вместе с артистами балета НОУ приняли участие в заключительном показе украинской недели моды Ukrainian Fashion Week], что было ещё одним шагом на пути к популяризации балета на Украине.

В октябре 2012 года под руководством Дениса Матвиенко в НОУ началась работа над балетом «Баядерка» в редакции Наталии Макаровой. Балерина прилетела в Киев в январе 2013 года, премьера спектакля состоялась 14 февраля, став первой постановкой Макаровой на постсоветском пространстве. 6 декабря 2012 года на сцене Национальной оперы Украины прошла премьера балета Quatro.

27 марта 2013 года, в то время, когда Денис находился на гастролях в Лондоне, его имя на сайте НОУ перешло из раздела «руководство» в раздел «солисты балета», а в его биографии больше не указывалось о его руководящей должности. 8 апреля 2013 года Денис Матвиенко собрал пресс-конференцию, в тот же день на должность художественного руководителя балетной труппы НОУ была назначена Анико Рехвиашвили.

В декабре 2013 году вместе с композитором Константином Меладзе, хореографом  и своей сестрой, продюсером Алёной Матвиенко приступил к работе над оригинальным балетом «Великий Гэтсби» (премьера состоялась в октябре (?) 2014 года).

Награды 
 1997 год — IV Международный конкурс артистов балета в Люксембурге — Гран-при
 1998 год — III Международный конкурс артистов балета им. Рудольфа Нуриева в Будапеште — Гран-при
 1999 год — III Международный конкурс современной и классической хореографии в Нагое, Япония — Золотая медаль и Приз Вацлава Нижинского
 2005 год — X Московский Международный конкурс артистов балета и хореографов- Гран-при
 2008 год — Приз «Душа танца» в номинации «Звезда»
 2009 год — Награждён нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре»
 2011 год — Лауреат Международной балетной премии DANCE OPEN в номинации «Лучшая пара»
 2014 год — «Человек года 2013» в номинации «Деятель искусств года»

Репертуар 
 «Дон Кихот», хореография М.Петипа/А.Горского — Базиль
 «Дон Кихот», хореография Рудольфа Нуриева — Базиль
 «Спящая красавица» — Принц
 «Лебединое озеро» — Принц Зигфрид
 «Жизель»- Альберт
 «Кармен-сюита» Альберто Алонсо — Эскамилио (Тореадор), Хосе
 «Сильфида» — Джеймс
 «Баядерка» — Солор
 «Ромео и Джульетта», хореография Кеннета Макмиллана — Ромео
 «Ромео и Джульетта», хореография Леонида Лавровского — Ромео
 «Драгоценности», хореография Джорджа Баланчина — «Изумруды» и «Рубины»
 «Тщетная предосторожность» — Колен
 «Тема с вариациями», хореография Джорджа Баланчина
 «Блудный сын» Джорджа Баланчина — Блудный сын
 «Золушка», хореография Алексея Ратманского — Принц
 «Шопениана», хореография Фокина
 «Манон», хореография Кеннета Макмиллана — Де Грие
 «Раймонда» — Жан де Бриен
 «Корсар» — Конрад, Раб
 «Щелкунчик» — Принц
 «Три мушкетера» — Д’Артаньян
 «Спартак», хореография Юрия Григоровича — Спартак
 «Золотой Век», хореография Юрия Григоровича — Борис
 «Дама с камелиями», хореография Асами Маки — Арман
 «Спартак», хореография Георгия Ковтуна — Спартак
 «В Ночи», хореография Джерома Роббинса
 «Шурале», хореография Леонида Якобсона — Али Батыр
 «Этюды» — хореография Харальда Ландера
 «Конек-Горбунок», хореография Алексея Ратманского — Иван-дурак
 Radio and Juliet, хореография Эдварда Клюга
 Remanso — хореография Начо Дуато

Интересные факты 
 В одном из интервью легенда мирового балета Наталья Макарова сказала о Денисе Матвиенко: «Это Барышников, Нуреев и Годунов в одном лице. Такого явления в балете не было давно».
 За всю историю существования Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве Гран-При были удостоены Надежда Павлова, Ирек Мухамедов, Андрей Баталов и Денис Матвиенко.

Ссылки 
 Личный сайт артиста
 Национальная опера включила в репертуар вечер одноактных балетов
 Качество начинается с элементарных вещей. Газета «Коммерсантъ Украина», № 208 (1482), 13.12.2011
 Сезон премьера. Ю. Бентя, О. Вергелис «Зеркало недели. Украина» № 18, 18 мая 2012, 19:30
 Денис Матвиенко: «Сцена — моя вторая жена»
 Выход Дениса Матвиенко. Показ Алексея Залевского
 Денис Матвиенко в утреннем шоу «Сніданок з 1+1»
 Дикие лебеди. Скандалы в области балета. О. Вергелис «Зеркало недели. Украина» 12 апреля 2013 
 Портрет Баядерки. Журнал Elle
 Официальный сайт проекта The Great Gatsby
 Интервью Дениса Мативенко журналу Vogue UA

Выпускники Киевского хореографического училища
Лауреаты Гран-при Международного конкурса артистов балета в Москве
Танцовщики — лауреаты Международного конкурса артистов балета в Москве